Caccia grossa – pratica venatoria finalizzata all'abbattimento di prede di grosse dimensioni
Caccia grossa – serie televisiva
Diario di un esploratore (African Diary) – cortometraggio animato del 1945 diretto da Jack Kinney, conosciuto anche come Caccia grossa